Laryngal kan avse:

 Laryngal – ett språkljud som bildas genom att stämläpparna (stämbanden) förs samman, se glottal konsonant
 laryngalteorin – en språkhistorisk teori om det indoeuropeiska urspråket

Konsonantljud